El Condado de Custer es el nombre asignado a seis condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Custer (Colorado)
 Condado de Custer (Idaho)
 Condado de Custer (Montana)
 Condado de Custer (Nebraska)
 Condado de Custer (Oklahoma)
 Condado de Custer (Dakota del Sur)